Natalio es un nombre propio que hace referencia a varios artículos:

Natalio Félix Botana, periodista uruguayo;
Natalio Botana, politólogo argentino;
Natalio Rivas Santiago, político español;
Natalio (antipapa)Natalio Agustín Pescia, futbolista argentino;Natalio Lorenzo''', futbolista español.

Véase también

Natalia, nombre propio femenino.

Nombres masculinos